Nova Castilho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Castilho (ort), São Paulo, 
 Nova Castilho (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar